Steel est un mot anglais signifiant acier.

Culture et société

Bande dessinée 
 Steel est un personnage des comics DC.

Cinéma 
 Steel est un film américain de Kenneth Johnson (1997).

Entreprises 
Le mot  entre dans le nom de plusieurs entreprises :
 Allied Steel, une entreprise métallurgique suisse ;
 Bethlehem Steel, un producteur d'acier américain ;
 BlueScope Steel, une entreprise sidérurgique australienne ;
 Geneva Steel, un producteur d'acier américain ;
 Harris Steel Group, une entreprise sidérurgique canadienne ;
 Hyundai Steel, une entreprise sidérurgique sud-coréenne ;
 International Steel Group, une entreprise sidérurgique américaine ;
 Krakatau Steel, une entreprise sidérurgique indonésienne ;
 Maghreb Steel, une entreprise métallurgique marocaine ;
 Nippon Steel, un producteur d'acier japonais ;
 Novolipetsk Steel, une entreprise métallurgique russe ;
 Republic Steel, une entreprise sidérurgique américaine ;
 Swiss Steel, une entreprise métallurgique suisse ;
 Tata Steel, une entreprise sidérurgique indienne ;
 TW Steel, une entreprise horlogère néerlandaise ;
 U.S. Steel, un producteur d'acier américain ;
 U. S. Steel Košice, une entreprise sidérurgique slovaque.

Presse 
 Steel est un magazine français consacré aux tendances cyclistes urbaines.

Patronyme 

  ;
Barbara Steel (1857-1943), militante sociale écossaise ;
 Billy Steel (1923-1982), un joueur écossais de football ;
 Bryan Steel (1969-), un coureur cycliste britannique ;
 Danielle Steel (1947-), un écrivain américaine ;
 Dr. Steel, un artiste musical américaine ;
 Eric Steel, un réalisateur et producteur américain ;
 Ian Steel (1928-), un coureur cycliste britannique ;
 Jack Steel (1898-1941), un joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 John Steel (1941-), un batteur anglais (The Animals) ;
 John R. Steel (1948-), un mathématicien américain ;
Michelle Steel (1955-), femme politique américaine ;
 Paul Steel (1970-), un joueur de squash néo-zélandais ;
 Pippa Steel (1948-), une actrice britannique ;
 Sam Steel (1998-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Thomas Steel (1858-1925), un chimiste et naturaliste écossais.